Siergiej Gusiew (1874-1933), radziecki polityk
 Siergiej Gusiew (1947-), rosyjski pływak
 Siergiej Gusiew (1975-), rosyjski hokeista